Anse des Leblanc – zatoka w Kanadzie, w prowincji Quebec;
 Anse des Leblanc – dawna nazwa zatoki Belliveaus Cove w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja.

Zobacz też 
 Anse des LeBlanc